Le terme d'origine néerlandaise waard peut renvoyer à :
 un waard, territoire plat entouré de cours d'eau dont il est protégé par des digues ;
 Bastiaan de Waard, membre de Chosen Few, groupe néerlandais de musique électronique hardcore et gabber.